Robalo pode se referir a diversas espécies de peixes dos gêneros: 
Centropomus (no Brasil).
Dicentrarchus,  em particular a espécie Dicentrarchus labrax (em Portugal).

Desambiguações de espécies
es:Lubina